Saint-Lazare puede hacer referencia a:

( Quebec) 
 Saint-Lazare, ciudad del Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Lazare-de-Bellechasse, municipio de Chaudière-Appalaches.

Estación de Saint-Lazare, estación de trenes en París.
 Estación Saint-Lazare, obra del pintor Claude Monet.
 Estación de Saint-Lazare, estación de metro en París.
 Prisión de Saint-Lazare, célebre prisión en París.
 Catedral de Saint-Lazare, catedral de Autun en el departamento de Saona y Loira.